Хосе́ Анто́нио Гринья́н Марти́нес (; род. 7 июня 1946, Мадрид) — испанский политик, член ИСРП. Председатель правительства Андалусии в 2009—2013 годах, председатель партии в 2012—2014 годах.

Биография 
Хосе Антонио Гриньян родился в семье Октавиано Гриньяна Гутьерреса, военного чиновника в свите генерала Франко родом из Севильи. Его дядя Хосе Мартинес Эмперадор занимал высокую должность при франкистском режиме. Окончил юридический факультет Севильского университета, успешно сдал экзамены на право занимать государственные должности в 1969 году и с 1970 года работал инспектором труда сначала в Сарагосе, а с 1974 года — в Севилье. Вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию в начале 1980-х годов, после победы социалистов на парламентских выборах в Андалусии 23 мая 1982 года был назначен заместителем министра труда Андалусии в кабинетах Рафаэля Эскуредо и Хосе Родригеса де ла Борбольи. В 1986 году был назначен заместителем министра здравоохранения Андалусии, в 1990 году вошёл в состав правительства Андалусии при Мануэле Чавесе в качестве министра здравоохранения Андалусии. Являлся депутатом Конгресса Испании от провинции Кордова в течение трёх созывов. Дважды входил в состав кабинета министров Испании с Фелипе Гонсалесом Маркесом во главе: в качестве министра здравоохранения и потребления в 1992—1993 годах и министра труда и социального страхования в 1993—1996 годах. С марта 2004 года являлся депутатом парламента Андалусии.

В апреле 2004 года Хосе Антонио Гриньян был назначен Мануэлем Чавесом на должность министра экономики и финансов, позднее также занял должность второго заместителя председателя правительства Андалусии. После ухода Мануэля Чавеса в отставку Хосе Антонио Гриньян по результатам голосования в парламенте Андалусии занял должность председателя правительства Андалусии. С 12 марта 2010 года Гриньян также занимал должность генерального секретаря отделения партии в Андалусии. После назначения Альфредо Переса Рубалькабы на должность генерального секретаря ИСРП, Гриньян занял должность председателя партии, став вновь преемником Мануэля Чавеса.

26 июня 2013 года в ходе дебатов о положении дел в автономном сообществе на фоне коррупционного скандала в связи с распределением государственных субсидий по трудовому праву Хосе Антонио Гриньян заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих парламентских выборах в Андалусии, и объявил о начале кампании праймериз в партии. Преемником Хосе Антонио Гриньяна на посту председателя правительства Андалусии стала Сусана Диас.

С 10 сентября 2013 года Хосе Антонио Гриньян являлся подозреваемым по делу о злоупотреблениях в распределении государственных субсидий по трудовому праву, 12 сентября 2013 года парламент Андалусии по результатам голосования назначил Гриньяна своим представителем в Сенате Испании. Гриньян сложил полномочия сенатора после официального привлечения его к суду 15 июня 2015 года: этого требовали фракции «Граждан» и «Подемос», чтобы поддержать своими голосами кандидатуру Сусаны Диас на должность председателя правительства Андалусии.

19 ноября 2019 года Верховный суд Испании признал Хосе Антонио Гриньяна виновным в злоупотреблениях на протяжении 10 лет в распределении государственных средств, выделенных на субсидии кризисным предприятиям, приговорил его к шести годам тюремного заключения и на 15 лет лишил права занимать должности на государственной службе.

Примечания

Ссылки 
 Хосе Антонио Гриньян на сайте Конгресса депутатов Испании
 Хосе Антонио Гриньян на сайте Сената Испании

Члены Испанской социалистической рабочей партии
Депутаты конгресса Испании от провинции Кордова
Члены Сената Испании
Министры здравоохранения Испании
Министры труда Испании